Filament, 3D nyomtatáshoz szükséges nyersanyag
 Filament, a filament szó értelmezése a textiliparban